Meïssa peut désigner :
Meïssa Bigué, damel du Cayor (Sénégal) en 1748-1749 ; 1758-1759 ; 1760-1763
Meïssa Binta Ndiaye, footballeur sénégalais
Meïssa Gaye, pionnier de la photographie au Sénégal
Meïssa Tende Dior, damel du Cayor en 1832-1855
Meïssa Tende Wedj, damel du Cayor en 1719-1748